Heretic:
 Heretic — компьютерная игра жанра шутер от первого лица в фэнтезийном окружении, разработанная в 1994 году.
 Heretic II — продолжение компьютерной игры Heretic.

См. также 
 Еретик (значения)